L'Infidèle peut faire référence à :

Cinéma 
 L'Infidèle, film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1908 ;
 L'Infidèle, film muet français réalisé par René Leprince sorti en 1912 ;
 L'Infidèle (), film américain réalisé par James Cruze sorti en 1928 ;
 L'Infidèle (), film américain réalisé par Vincent Sherman sorti en 1947 ;

Chanson 
 L'Infidèle, chanson d'Alain Chamfort sortie en 1985.

Voir aussi